Hightower ist der Familienname folgender Personen:
 Allison Hightower (* 1988), US-amerikanische Basketballspielerin
 Brian Hightower (* 1970), US-amerikanischer Rugby-Union-Spieler
 Carlene Hightower (* 1986), US-amerikanische Basketballspielerin
 Dennis Hightower (* 1941), US-amerikanischer Politiker
 Donna Hightower (1926–2013), US-amerikanische Jazz- und Popsängerin
 Dont’a Hightower (* 1990), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Geffri Maya Hightower, US-amerikanische Schauspielerin
 Grace Hightower (* 1955), US-amerikanisches Model und Schauspielerin
 Jack English Hightower (1926–2013), US-amerikanischer Politiker
 James Robert Hightower (1915–2006), US-amerikanischer Sinologe
 John Hightower († 2013), US-amerikanischer Museumsdirektor
 Lottie Hightower (1891–), US-amerikanische Jazzmusikerin
 Lynn S. Hightower, US-amerikanische Schriftstellerin
 Rosella Hightower (1920–2008), US-amerikanische Balletttänzerin
 Ruby Hightower (1880–1959), US-amerikanische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Tim Hightower (* 1986), US-amerikanischer Footballspieler
 Wayne Hightower (1940–2002), US-amerikanischer Basketballspieler 

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Hightower (Alabama)